De Football League Cup 1989/90, om sponsorredenen ook bekend als de Littlewoods Challenge Cup, was de 30ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 21 augustus 1989 en eindigde op 29 april 1990 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter John Martin. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
Finale League Cup 1990
FA Cup 1989/90
Engels voetbalkampioenschap 1989/90

Bekervoetbal 1989/90
1990